Сивковский сельсовет

Костромская область 
 Сивковский сельсовет Макарьевского района (в 2007 году преобразован в поселение)

Курганская область 
 Сивковский сельсовет Частоозерского района (упразднён в 2022 году)